Ешвил има више значења:
 Ешвил (Алабама)
 Ешвил (Охајо)
 Ешвил (Пенсилванија)
 Ешвил (Северна Каролина)